Красный Кут — топоним, название населённых пунктов:

Казахстан 
 Красный Кут — прежнее название аула Ошаганды Осакаровского района Карагандинской области.

Россия 
 Красный Кут — село Мостовского района Краснодарского края.
 Красный Кут — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Красный Кут — деревня Купинского района Новосибирской области.
 Красный Кут — село Спасского района Приморского края.
 Красный Кут — село Веселовского района Ростовской области.
 Красный Кут — хутор Октябрьского района Ростовской области.
 Красный Кут — город, административный центр Краснокутского района Саратовской области.
 Красный Кут — аэропорт местных воздушных линий, расположенный вблизи города Красный Кут Саратовской области.

Украина 
 Красный Кут — село, находится в Дружковском горсовете Донецкой области.
 Красный Кут — посёлок городского типа в Антрацитовском районе Луганской области.
 Красный Кут — первоначальное (до 19 века) название города Краснокутск Харьковской области.

См. также 
 Краснокутск
 
 Степной Кут